Cal Pallarés (Gavet), masia al poble de Gavet del terme municipal de Gavet de la Conca, dins de l'antic terme de Sant Serni 
 Cal Pallarès (les Valls d'Aguilar), masia a l'Alt Urgell

 Cal Pallarès (Montellà i Martinet), masia a la Baixa Cerdanya